Кутузово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кутузово — до 2006 г. название села Майконыр Иртышского района Павлодарской области.

Россия 
 Кутузово — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Кутузово — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Кутузово — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Кутузово — упразднённый посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Кутузово — деревня в составе города Зеленоград Москвы.
 Кутузово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Кутузово — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Кутузово — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Кутузово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Кутузово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Кутузово — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Кутузово — закрытая железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги.

См. также